Ženská čtyřhra Porsche Tennis Grand Prix 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-německý pár Raquel Atawová a Anna-Lena Grönefeldová,, jehož členky nestartovaly společně. Atawová nastoupila s Katarinou Srebotnikovou. Dvojice vypadla ve čtvrtfinále s Pavljučenkovovou a Šafářovou. Spoluhráčkou Grönefeldové se stala Demi Schuursová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Dabrowské s Ostapenkovou.

Do finále se probojovaly obě dvojice, jimž organizátoři udělili divoké karty. Vítězem se stal německý pár Mona Barthelová a Anna-Lena Friedsamová, který v závěrečném duelu zdolal Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou s Lucií Šafářovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky, které společně odehrály první turnaj v kariéře, si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Barthelová, figurující na 182. příčce deblového žebříčku, vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Friedsamovou, jíž patřilo až 352. místo, to bylo vůbec první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Makoto Ninomijová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2019
WTA Tour 2019